Robert Punzano est un comédien, dramaturge, metteur en scène, né le  à Limoux (Aude).

Biographie 

Fils d'immigrés espagnols installés dans le Sud-Ouest dans les années 1970, Robert Punzano grandit à Quillan, dans l'Aude et fait des études littéraires à l'Université de Toulouse Le Mirail.

En 1996, il s'intéresse au théâtre, et crée une troupe Les Sales Gueules, avec Michel Van Den Berghe et Jean Heredia, basée sur l'improvisation et l'humour de situation.

En deux ans, ils écrivent deux spectacles, et tournent dans l'Aude et l'Ariège.

En 1998, il monte à Paris où il intègre la troupe du Festival international d'expression artistique libre et désordonné (Fieald, créée par Dany Boon) au Théâtre Trévise, dans laquelle il écrit et interprète de nombreux sketches. Il animera le Fieald de 1999 à 2003. C'est en 2001, que nait au Théâtre Trévise à Paris, le trio Les Jean-Paul-Robert, avec Jean Heredia et Paul Burési, lui aussi membre du Fieald. Les sketches sont diffusés sur TF1, Comédie ! et M6.

Robert Punzano coécrit et interprète Les Colocs, en 2003, pièce qualifiée de première pièce de café-théâtre de boulevard par le journal Le Parisien en septembre 2003. Cette pièce a été jouée à ce jour plus de 5000 fois.

La pièce se joue toujours à Paris, les samedis et dimanches au Théâtre de La Grande Comédie, et en tournée dans toute La France (gros succès dans Festival Off d'Avignon 2005 2015 2016 2017 2018 2022)

En 2006 il coécrit À nous Paris ! et la joue durant trois ans (plus de 300 représentations). En 2009, il continue de jouer Les Colocs, A Nous Paris, et joue également dans une nouvelle pièce, Coup de chaud de Thierry Leinhardt, à La Grande Comédie, à L’Européen et en tournée. Dans cette pièce, il incarne le rôle de Michel, directeur des achats dans une entreprise.

Fin 2009, Robert Punzano achève l'écriture, avec Jean Heredia et Patrick Hernandez, de la pièce, La Femme de leur vie. Distribution : Jean Heredia, Marie-Laetitia Bettencourt, Claudia Notte, Jenny Del Pino, Sophie Depooter ; mise en scène : Patrick Hernandez. La pièce se joue toujours aujourd'hui sous le nom de "Ils ne pensent vraiment qu'à ça !"

En 2013, il coécrit et met en scène L'Amour est dans l'Appart.

En 2015, il écrit sa nouvelle pièce, Vous Les Femmes, qui se jouera dès le mois de juillet à Paris, au Théâtre de la Contrescarpe, puis au Théâtre Montorgueil de Paris, à La Grande Comédie, aux Feux de la Rampe ainsi qu'au Dix Heures.

En 2017 il aide la coach Odile Crouïgneau, à monter son premier spectacle "Osez gagner votre vie sans la perdre" qu'il met en scène.

Le , il lance sa nouvelle comédie "Coach-Moi si tu Peux", au Théâtre des Blancs manteaux, puis au Théâtre de la Contrescarpe ainsi qu'au Palace Avignon (Bonaf Company).

, voit le jour de sa nouvelle comédie "Ce Soir ou jamais" au Théâtre de Dix Heures, prolongée à La Comédie Montorgueil dès , et se joue actuellement à La Grande Happy Comédie de Paris.

En , il relance le succès Vous Les Femmes, avec une nouvelle mise en scène. La pièce se joue en tournée.

En septembre 2022, il co-écrit une nouvelle comédie familiale "Les Adoleschiants" avec Jean-Baptiste Mazoyer, qui verra le jour fin 2022.

Théâtre 
 Les Adoleschiants écrit par Jean-Baptiste Mazoyer et Robert Punzano.
 Ce Soir Ou Jamais  ! écrit et mis en scène par Robert Punzano.
 Coach-Moi si tu Peux écrit et mis en scène Robert Punzano.
 Osez Gagner Votre Vie Sans La Perdre d'Odile Crouïgneau - mise en scène, aide à la création et coaching de l'artiste.
 Vous Les Femmes de Robert Punzano - mise en scène de l'auteur
 L'Amour est dans l'Appart de Jean Heredia et Robert Punzano - mise en scène Robert Punzano
 Copines d'Avant de Patrick Hernandez aux Blancs Manteaux à Paris
 Coup de Chaud de Thierry Lienhardt - Rôle du directeur des achats.
 Les Colocs de Patrick Hernandez, Jean Heredia et Robert Punzano à Paris et en tournée dans toute La France.
 La Femme de LEUR vie de Jean Heredia, Robert Punzano et Patrick Hernandez
 A Nous Paris ! de Jean Heredia et Robert Punzano
 Les Jean-Paul-Robert mise en scène Valérie Roumanoff
 Richard III de Shakespeare
 Ubu Roi d'Alfred Jarry
 Le Bourgeois Gentilhomme de Molière : maître de Philosophie
 Georges Dandin de Molière : Georges Dandin
 Vice et Versa - Duo humoristique
 Les Sales Gueules avec Jean Heredia et Michel Van Den Berghe

Filmographie 

 2005 :  Keufs Durs de Max Potherat
 2008 : 60 secondes pour rire : divers sketchs comiques
 2014 : C12 de Jackie Chan : Ambassadeur
 Bonne Pomme de Florence Quentin : infirmier "joueur de poker"
 Je t’attends de Paul Clément
 Drôles de Scènes : sketches comiques
 Le Comédie Crochet sur Comédie !
 Les Coups d’Humour : divers sketches comiques sur TF1
 La vengeance, court-métrage de Paul Clément

Notes et références

Liens externes 

Naissance à Limoux
Acteur français de cinéma
Dramaturge français du XXIe siècle
Naissance en octobre 1973